Роса Морада има више значења:

 Роса Морада (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Роса Морада (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Роса Морада (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса Морада, Лас Игванас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Роса Морада (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Роса Морада (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Роса Морада (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику